Schwatka ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Schwatka (1849–1892), Forschungsreisender in Alaska und im nördlichen Kanada

Siehe auch:
 Schwatka Mountains, Gebirgszug der Brookskette im Nordwesten von Alaska